

Videojocs 
 Crawl (videojoc), un roguelike independent de 2014
 Dungeon crawl, un subgènere dels videojocs de rol
 Linley's Dungeon Crawl o Crawl, un roguelike per a ordinador de 1997
Dungeon Crawl Stone Soup, una versió de codi obert de Linley's Dungeon Crawl

Televisió i cinema 
 Crawl (pel·lícula de 2011), una pel·lícula australiana de terror
 Crawl (pel·lícula de 2019), una pel·lícula estatunidenca de terror
 "Crawling", un episodi en la sèrie els Teletubbies